Příjmení Šrámek nosí více osobností:

 Alena Šrámková (1929–2022), česká architektka
 Bohumil Šrámek, český politik, v 50. letech 20. stol. čs. ministr energetiky
 Emanuel Šrámek (1881–1954), český vysokoškolský profesor a fonetik na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity 
 Emanuel Šrámek (1910–1992), důstojník 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR, vojenský pedagog
 Ferdinand Šrámek, český politik, počátkem 20. století poslanec Říšské rady
 Florentin Schramek († 1788), františkán a cestovatel pobývající v Čechách
 Fráňa Šrámek (1877–1952), básník, prozaik, dramatik
 František Šrámek – více nositelů
 Jan Šrámek – více nositelů
 Jana Šrámková (* 1982, Vysoké Mýto), česká spisovatelka
 Jano Šrámek (1886–1957), český akademický malíř, ilustrátor a fotograf
 Jaroslav Šrámek (1929–2015) – český vojenský pilot
 Jiří Šrámek (romanista) (* 1935), český vysokoškolský profesor a literární vědec, zabývající se dějinami francouzské literatury
 Jiří Šrámek (herec) (1920–2004), český herec, moderátor a voiceover
 Jiří Šrámek (* 1953), český hokejista
 Josef Šrámek – více nositelů
 Lubomír Šrámek (* 1957), československý fotbalista, obránce
 Olga Šrámková (1876–???), česká klasická filoložka, historička, pedagožka a feministka
 Ondřej Šrámek, (* 1954), český televizní hlasatel a dramaturg
Ondřej Šrámek, (* 1978), vysokoškolský pedagog a vědec v oboru geofyziky 
 Pavel Šrámek (* 1965), český podnikatel a poslanec za ANO
 Petr Šrámek (* 1968), český podnikatel a popularizátor umělé inteligence
 Rebecca Šramková (* 1996), slovenská tenistka
 Rudolf Šrámek (* 1934), český jazykovědec
 Václav Šrámek (1877–1965), český, malíř, kreslíř a ilustrátor
 Vladimír Šrámek – více nositelů
 Žofie Šrámková viz Žofie Vokálková (* 1971), česká flétnistka

Česká příjmení